

Geografia 
 Del Mar – cittadina della California, Stati Uniti d'America

Musica 
 Del mar – singolo di Ozuna, Doja Cat e Sia del 2020
 Del mar – singolo di Zivert del 2021